CRTD steht für

 Convention on Civil Liability for Damage Cause during Carriage of Dangerous Goods by Road, Rail and Inland Navigation Vessels (siehe Gefahrgutrecht oder Gefahrstoffrecht)
 Forschungszentrum Center for Regenerative Therapies Dresden an der TU Dresden

CRT-D steht für
 Defibrillatoren zur Cardialen Resynchronisationstherapie

CRTD